Хамид () — арабские имя и фамилия. В переводе с арабского как похвальный, славящий, восходящий. На территории бывшей Российской империи часто используется форма Гамид, от которой образована фамилия Гамидов.

Известные носители имени 
 Хамид Алимджан (1909—1944) — узбекский поэт.
 Хамид Гулям (1919—2005) — псевдоним узбекского писателя Гулямова Хамида Убайдуллаевича.
 Хамид Идрис Авате (1910—1962) — главный борец за независимость Эритреи.
 Хамид Карзай (род. 1957) — президент Афганистана.
 Хамид Маджид Муса (род. 1941) — политический деятель Ирака.
 Хамид Раджа Салах ат-Тикрити (род. 1950) — иракский военный деятель.
 Хамид бин Саид (1786—1792) — третий имам Омана из династии Албусаидов.
 Абдул Хамид (род. 1944) — бангладешский политический и государственный деятель.

Фамилии 

 Билл Хамид (род. 1990) — американский футболист, вратарь, игрок клуба «Ди Си Юнайтед» и сборной США.
 Хамид, Захид (род. 1947) — пакистанский государственный деятель.
 Хамид, Мохаммед (род. 1993) — иракский футболист.
 Хамид, Рани (род. 1944) — бангладешская шахматистка, международный мастер среди женщин.
 Хамид, Тауфик (род. 1961) — египетский учёный, писатель и мусульманский реформатор.
 Хамид, Халид (род. 1961) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1984 года.

Примечания 

Арабские имена